Rüdesheim (Euskirchen)
Rüdesheim (Nahe), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Rüdesheim am Rhein, een gemeente in de Duitse deelstaat Hessen